Верховское — название населённых пунктов:

Россия 
 Верховское — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Верховское — село в составе города Сочи Краснодарского края.
 Верховское — село в Шахунском районе Нижегородской области.
 Верховское — деревня в Боровичском районе Новгородской области.

Украина 
 Верховское — посёлок в Тростянецком районе Винницкой области.

См. также 
 Верховское — озеро в Мурманской облести.
 Верховское сельское поселение